Тигель - посуд для плавлення, варіння, нагрівання, сплавлення, спалювання або сушіння різних матеріалів. 
 Тигель - масивна металева плита ручних друкарських верстатів або тигельних друкарських машин.

Див. також

 Тигельна проба